SHA:

 SHA — латинская аббревиатура, принятая в антиковедении для обозначения «Истории Августов» () — сборника биографий римских императоров от Адриана до Карина и Нумериана.
 SHA-1 — «Secure Hash Algorithm 1» — алгоритм криптографического хеширования.
 SHA-2 — «Secure Hash Algorithm 2» — семейство криптографических хеш-функций (SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512).
 SHA-3 — «Secure Hash Algorithm 3» — Keccak — алгоритм хеширования, победитель конкурса криптографических алгоритмов для стандарта SHA-3.
 SHA-3 — конкурс на новую хеш-функцию, организованный национальным институтом стандартов и технологий Соединенные Штаты Америки.